Пап Шейх Дьоп Гейе (; родился 8 августа 1997 года в Дакаре, Сенегал) — сенегальский футболист, полузащитник клуба «Эльче» и сборной Сенегала.

Дьоп родился в Сенегале, но в 2011 году переехал в Испанию.

Клубная карьера 

В 2012 году Пап попал в молодёжную команду клуба «Монтанерос». Спустя год он перешёл в «Сельту». 23 августа 2014 года в матче Сегунды против «Леальтада» Дьоп дебютировал за дублёров команды из Виго. Спустя несколько дней в поединке против «Лангрео» он забил свой первый гол. В августе 2015 года Пап подписал контракт с «Сельтой» сроком на пять лет. 12 декабря в матче против «Эспаньола» он дебютировал в Ла Лиге, заменив в конце второго тайма Нолито. 27 ноября в поединке против «Гранады» Дьоп забил свой первый гол за «Сельту».

Летом 2017 года Пап перешёл во французский «Лион». 13 декабря в поединке Кубка Франции против «Монпелье» Диоп дебютировал за основной состав. 8 апреля 2018 года в матче против «Меца» он дебютировал в Лиге 1. Летом 2019 года Пап на правах аренды ненадолго вернулся в «Сельту». Летом 2021 года Дьоп был арендован «Дижоном». 22 августа в матче против «Анже» он дебютировал за новую команду.

Летом 2022 года Дьоп перешёл в греческий «Арис», подписав контракт на два года. 21 августа в матче против «Левадиакоса» он дебютировал в греческой Суперлиге. В начале 2023 года Дьоп перешёл в «Эльче». 15 февраля в матче против мадридского «Реала» он дебютировал за новый клуб.

Международная карьера 
В 2015 году Дьоп в составе юношеской сборной Испании выиграл юношеского чемпионата Европы в Греции. На турнире он сыграл в матчах против команд Нидерландов, Германии, Франции и дважды России.

В 2020 году Дьоп принял решение выступать за Сенегал. 9 октября в товарищеском матче против сборной Марокко Пап дебютировал за сборную Сенегала.

Достижения 
Международные

 Испания (до 19)
  Чемпион Европы для игроков до 19 лет — (2015)

Примечания 
 По-испански — Папе Чейк Дьоп Гуэйе.

Ссылки 
 
 Профиль на sports.ru

Футболисты Испании
Футболисты Сенегала
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Сенегала по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 19 лет
Игроки ФК «Сельта»
Игроки ФК «Олимпик Лион»
Игроки ФК «Ариис» Салоники
Игроки ФК «Дижон»
Игроки ФК «Эльче»